Az 1960. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 26-án rendezték. Az aranyérmet a kanadai Anne Heggtveit nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1960. évi téli olimpiai játékokon